Brissac (Hérault), een gemeente in het Franse departement Hérault
Brissac (Maine-et-Loire), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire
Brissac-Quincé, voormalige gemeente waarin Brissac (Maine-et-Loire) is opgegaan
Brissac Loire Aubance, de huidige gemeente waarin Brissac-Quincé is opgegaan